Gonzalo de Borbón y Dampierre (Roma, Italia, 5 de junio de 1937 - Lausana, Suiza, 27 de mayo de 2000) fue un noble español bautizado como Gonzalo Víctor Alfonso José Bonifacio Antonio María y Todos los Santos de Borbón y Dampierre, que utilizó el título de cortesía Duque de Aquitania. Era hijo del Infante Jaime de Borbón, Duque de Segovia, y de su primera esposa, Emanuela de Dampierre. Sus abuelos paternos fueron los reyes de España Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg. Y maternos, el francés Roger de Dampierre (1892-1975), vizconde de Dampierre y duque de San Lorenzo Nuovo (pontificio), y la italiana Vittoria Ruspoli (1892-1982), de los príncipes de Poggio Suasa.

El Ducado de Aquitania se encuentra en la actual República Francesa, que no reconoce títulos nobiliarios. Fue un mero título de cortesía que le otorgó su padre, sin reconocimiento en ningún país. El último titular legítimo del Ducado de Aquitania fue Javier María de Francia (el segundo hijo de Luis, Delfín de Francia), que murió en 1754 a los cinco meses de edad.

Vida 
Gonzalo de Borbón nació en Roma en la Clínica Santa Anna, a consecuencia del exilio de la familia real española por la Proclamación de la Segunda República Española. Tras la renuncia a los derechos dinásticos de su tío, Alfonso de Borbón y Battenberg, el padre de Gonzalo, Jaime de Borbón, también renunció al trono por decisión de Alfonso XIII, cediendo los derechos sucesorios en favor del tercer varón de Alfonso XIII, Juan de Borbón, abuelo del actual Rey de España, Felipe VI. 

Recibió la primera comunión, junto a su hermano Alfonso, el 8 de diciembre de 1946, en el palacio de sus tíos maternos, los Condes Miani di Angoris. El mismo día, fueron confirmados por el Arzobispo de Sevilla. Tras pasar una infancia triste a causa de la separación de sus padres, primero estudió en el Liceo francés Chateaubriand de Roma, y posteriormente, se inscribió junto a su hermano Alfonso en un internado suizo, San Juan de Friburgo, hasta la mayoría de edad. Ambos hermanos, solían acudir a Lausana para visitar a su abuela "Gangan", la reina Victoria Eugenia, quien les profesaba verdadero afecto. 

En 1954 regresó a España acompañado por su hermano mayor y con el permiso del dictador Francisco Franco. La mayor parte de su juventud, vivió con su hermano Alfonso en Madrid. Gonzalo también residió en Bilbao, donde estudió Ciencias Físicas en la Universidad de Deusto. En 1972, su hermano se casó con Carmen Martínez-Bordiú, nieta del dictador Francisco Franco, entrando, también Gonzalo, en el círculo de confianza del franquismo. 

Gonzalo de Borbón fue caballero de la Orden de San Miguel y de la Orden del Espíritu Santo, y caballero de honor y devoción de la Orden de Malta. También fue caballero de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes. 

En cuanto a sus actividades profesionales, cabe destacar que don Gonzalo ocupó diversos cargos de alta dirección en el sector bancario en Nueva York, Manila y finalmente Madrid. Entre otros cargos, fue vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio Hispano - Italiana, presidente de la compañía Ibérica de Seguros La Providencia y de la Cámara Oficial de Comercio de España y Costa Rica. Asimismo, fue Presidente de Honor de Picadilly, la primera boîte en Madrid con música en directo. 

En 1969, actuó como testigo de aceptación en la Coronación de su primo Juan Carlos I como Rey de España. En el año 1975 falleció su padre, el infante Jaime de Borbón, en San Galo (Suiza) y su abuelo materno, el vizconde Roger de Dampierre, en Chaumont-sur-Tharonne. Ese mismo año también coincidió con la muerte del dictador Francisco Franco, en Madrid. En 1982 falleció su abuela materna, Vittoria Ruspoli de Poggio Suasa.

Parejas 
En 1983, don Gonzalo reconoció la existencia de una hija secreta, llamada Estefanía Michelle, fruto de su relación en 1968 con la modelo estadounidense Sandra Lee Landry. De Estefanía Michelle tuvo cinco nietos, uno de ellos después de fallecer Gonzalo. Ni Estefanía Michelle, ni sus hijos fueron aceptados por la familia Borbón y Dampierre, al haber sido Estefanía Michelle concebida fuera del matrimonio. 

El 28 de enero de 1983 se casó en Puerto Vallarta, Jalisco, México con la periodista tudelana María del Carmen Harto Montealegre (23 de abril de 1947), hija de Rafael Harto y de Felisa Montealegre, casada en Madrid el 28 de diciembre de 1970 con Juan Antonio de la Mara, de quién tuvo un hijo, Marcos de la Mara Harto, y madre de Marina Harto Ferret, hija de Andrés Ferret Sobral, fallecido en 1997. El matrimonio duró dos meses, pues se divorciaron el 13 de abril y no fue inscrito en el registro civil español. Años después, María del Carmen escribió un libro titulado: Mi vida con Gonzalo de Borbón. Risas y lágrimas al lado de un vividor. El libro lo escribió en colaboración con la también periodista Joana Morillas para la editorial Ediciones Temas de hoy (Planeta). 

El 30 de junio de 1984, se casó en Olmedo, Valladolid, con una modelo valenciana llamada María de las Mercedes Licer García (15 de octubre de 1963), hija de Luis Licer y de María de las Mercedes García Estrada y posteriormente madre de un hijo, Alessio, con un ciudadano italiano.

Don Gonzalo y María de las Mercedes se separaron legalmente el 7 de marzo de 1986, obteniendo don Gonzalo la nulidad matrimonial de la Santa Sede en 1989, a fin de contraer nupcias con la actriz y cantante lituana Marcia Bell. La relación de don Gonzalo con la artista lituana duró un año, aunque finalmente no hubo boda. El primo hermano del rey era conocido por sus romances con las mujeres más bellas de la farándula, siendo Marcia Bell su única compañera sentimental de origen noble, pues es nieta de la Duquesa de Grzymala, Honorata Grimalauskaitė-Jakavičienė. Tras su ruptura, por motivos que se desconocen, continuaron con su amistad hasta el fallecimiento de don Gonzalo. 

Finalmente en 1992, el amor tocó la puerta de don Gonzalo, pues contrajo terceras nupcias en Roma el 12 de diciembre con Emanuela Maria Pratolongo (Ginebra, 22 de marzo de 1960), una acaudalada mujer de negocios genovesa, hija de Vincenzo Pratolongo y de su esposa (8 de julio de 1951) Sofia Hardouin di Gallese (Ginebra, 13 de octubre de 1930), nieta materna de Blasco Hardouin di Gallese (18 de junio de 1903 - 1 de diciembre de 1956) y de su esposa (14 de enero de 1928) Elena Scerni, y bisnieta de Luigi Hardouin di Gallese (Roma, 17 de junio de 1862 - Roma, 2 de diciembre de 1920), duca di Gallese, y de su esposa (Roma, 10 de abril de 1890) Sofia Monroy Ventimiglia (Palermo, 23 de septiembre de 1870 - Roma, 21 de octubre de 1942), principessa di Belmonte. Años antes había abandonado España y se había instalado en Suiza.

Últimos años 
Don Gonzalo de Borbón y Dampierre falleció de leucemia. En el momento de su muerte, estaban con él su madre y su esposa. Con él, desapareció un hombre que adoraba a su hermano don Alfonso de Borbón y Dampierre, cuya muerte nunca pudo superar, y que siempre estuvo a la sombra tanto de su padre como de su hermano. Murió en Lausana, Suiza el 27 de mayo de 2000. Sus restos fueron repatriados por la Fuerza Aérea Española para ofrecerle un Funeral de Estado y depositar sus restos en el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, junto a su hermano don Alfonso de Borbón y Dampierre, su sobrino don Francisco de Asís de Borbón y Martínez-Bordiú y otros miembros de la realeza española. Su sobrino don Luis Alfonso de Borbón y Martínez-Bordiú, es el actual Duque de Anjou y Jefe de la Casa Real de Francia, según los legitimistas franceses, por lo que, si dicho país no fuese una república, Don Luis Alfonso sería el actual Rey de Francia. Don Luis Alfonso reside en Madrid y está casado con doña Margarita Vargas Santaella, hija de uno de los banqueros más ricos de Venezuela. En la actualidad mantiene fuertes lazos con Francia e Italia, países que visita frecuentemente.

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Orden de San Miguel (08/03/1972).
  Caballero de la Orden del Espíritu Santo (08/03/1972).
  Caballero de honor y devoción de la Orden de Malta (24/06/1972).
  Caballero del Real Estamento Militar del Principado de Gerona.
  Caballero de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Madrid.
  Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro.

Ancestros

Referencias 

Casa de Borbón en España
Casa de Dampierre
Duques de España
Españoles nacidos en Italia
Fallecidos por leucemia
Caballeros de honor y devoción de la Orden de Malta
Borbón
Caballeros de la Orden de San Miguel
Caballeros de la Orden del Espíritu Santo
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Nacidos en Roma
Fallecidos en Lausana
Fallecidos por cáncer en Suiza
Duques de Aquitania